Ке́дрин — русская фамилия, женская форма — Кедрина. Известные носители:

 Георгий Кедрин — византийский историк конца XI или начала XII века.
 Кедрин, Владимир Иванович (1866 — после 1931) — российский и советский военный деятель.
 Кедрин, Дмитрий Борисович (1907—1945) — русский советский поэт, переводчик и журналист.
 Кедрин, Евгений Иванович (1851—1921) — русский адвокат и политический деятель, масон.
 Кедрин, Максим Николаевич (род. 1982) — российский горнолыжник.